Golubić je lahko:
 Golubić, Bihać (Bosna in Hercegovina)
 Golubić, Obrovac (Hrvaška)
 Golubić, Knin (Hrvaška)

Glej tudi 
 Golubići